Liberty Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Street Historic District (Kalifornien), ID-Nr. 83001230
 Liberty Street Historic District (New York), ID-Nr. 83001800